Évrard est un nom propre d'origine germanique, rarement utilisé comme prénom masculin. En revanche, il est fréquent comme nom de famille (orthographié avec ou sans accent aigu : Évrard ou Evrard). 

Dans le calendrier français, la Saint-Évrard est le 14 août.

Étymologie

Saints chrétiens

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès :
 Évrard de Ratisbonne († 686 ou 707), ou Eberhard ou Erhard ou Garibald, peut-être d'origine irlandaise ou écossaise (évêque d'Ardagh), peut-être d'origine narbonnaise, évêque régionnaire ou itinérant en Bavière ; fêté le 8 janvier. 
 Évrard de Champagne (), duc, quitta l'Italie pour devenir simple berger dans la Haute-Marne ; fêté le 15 juillet. 
 Évrard de Frioul († 866 ou 869), ou Ebrard ou Eberhard, noble carolingien, duc de Frioul (?) et petit-fils de Charlemagne, fondateur de l'abbaye de Cysoing en Flandre ; fêté le 16 décembre.
 Évrard d'Einsiedeln († 958), né en Souabe, prévôt de la cathédrale de Strasbourg, puis fondateur du monastère d'Einsiedeln en Suisse ; fêté le 14 août.

Saints et bienheureux catholiques 
 Évrard de Schaffhouse († 1078), bienheureux, fils d'Eppo, comte de Nellenbourg, proche parent du pape Léon IX, fonda un couvent à Schaffhouse où il mourut ; fêté le 25 mars.
 Évrard de Bibourg († 1164), évêque de Reun en Styrie et/ou archevêque de Salzbourg en Autriche, né en 1147 (?) ; fêté le 22 juin. 
 Évrard d'Einberg (), comte de Mons en Belgique, pèlerin à Jérusalem et à Saint-Jacques-de-Compostelle, porcher à l'abbaye de Morimond, fonda en 1142 l'abbaye d'Einberg en Allemagne et celle du Mont Saint-Georges en Thuringe ; fêté le 20 mars.
 Évrard Hanse († 1584), bienheureux, pasteur protestant du Northampton, converti puis martyr, pendu à Tyburn sous Élisabeth  d'Angleterre ; fêté le 31 juillet.

Personnalités portant ce nom de famille 

 Simone Évrard (1764-1824), personnalité de la Révolution française ;
 Pierre-Fourier Evrard (1876-1956), prêtre catholique français, résistant ; 
 Raoul Évrard (1879-1944), député français, résistant ;
 Joseph Évrard (1889-1974), évêque français ;
 Edmond Evrard (1890-1981), pasteur, résistant, juste parmi les nations ;
 Eugène Evrard (1896- ?), décorateur ensemblier français ;
 Émilienne Moreau-Évrard (1898-1971) alias Jeanne Poirier, résistante française ;
 Just Évrard (1898-1972), résistant et député français ;
 Maurice Evrard (1890-1965), directeur sportif français (cyclisme) ;
 Célestin Evrard (1923-2012), résistant belge suisse de la Seconde Guerre mondiale ;
 Claude Evrard (1933-2020), acteur français ;
 Jean-Pierre Évrard (1936-), photographe français ;
 André Evrard (1936-2021), artiste-peintre et graveur suisse ;
 Louis Désiré Blanquart-Evrard (1802-1872), imprimeur-photographe français ;
 José Évrard (1945-2022), homme politique français ;
 Francis Evrard (1946-), pédophile multirécidiviste français ;
 Gaëtan Evrard (1959-), auteur de bande dessinée français ;
 David Evrard (1971-), dessinateur
 Laurent Évrard (1990-), coureur cycliste belge ;
 Sün Evrard, relieur doreuse française.

Personnalités ayant pris ce pseudonyme  
 Isabelle Crombez (1858-1911), autrice sous le nom de Laurent Évrard à partir de 1900.
 Jeanne Chevallier (1893-1984), violoniste française, devenue Jeanne Poulet par son mariage en 1912 avec le violoniste et chef d'orchestre Gaston Poulet, puis après son divorce avec celui-ci, première femme chef d’orchestre en France à partir de 1930, connue sous le pseudonyme de Jane Evrard.

Comme prénoms 
 Évrard de Frioul († 866), marquis de Frioul ;
 Évrard des Barrès (ou Everard), troisième Grand-Maître des Templiers, de 1147 à 1151 ;
 Évrard de Watten (ou Ébrard de Watten), un chroniqueur français du XIe siècle.

Toponymie 
 Hôpital de Ville-Évrard, hôpital psychiatrique situé à Neuilly-sur-Marne.

Divers 
 St. Erhard, bière allemande.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français